Perukbuskar (Cotinus) är ett släkte av sumakväxter som beskrevs av Philip Miller. Perukbuskar ingår i familjen sumakväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar